Starzynka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Starzynka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Starzynka, un village dans la voïvodie de Podlachie